Изда́тельство Теха́сского университе́та () — научное книжное издательство Техасского университета.

Первые книги, в которых было указано издательство, были напечатаны по просьбе работников университета в 1922 году. Однако официальной датой основания издательства является 1950 год. Издательство публикует и продаёт книги и ряд журналов по темам исследований Латинской Америки, Техаса, антропологии, латиноамериканской диаспоры в США, исследования о коренных жителях США, афроамериканцах, кино- и медиа- исследования, классики и древнего и современного Ближнего Востока, естественнонаучные издания, а также книги и журналы про искусство и архитектуру.

Издаваемые журналы 
По состоянию на сентябрь 2016 года издательство печатает 10 журналов
  (раз в полгода) — , e
  (ежеквартальное издание) — , e
  (ежеквартальное издание) — , , , e
  (издаётся трижды в год) — , e
  (ежеквартальное издание) — 
  (издаётся трижды в год) — , e
  (раз в полгода) — , e
  (ежегодное издание) — , e
  (ежеквартальное издание) — , e
  (раз в полгода) — , e

Журналы, издание которых прекращено 
 
 
  — 
  —

Планирующиеся к изданию журналы 
  (ежегодное издание), планируемая дата выпуска: 2017 год.

Директора издательства 
 Фрэнк Уорлдо (): 1950—1974
 Филип Джонс (): 1975—1977
 Джон Кайл (): 1977—1991
 Джоанна Хитчкок (): 1992—2011
 Дэвид Хэмрик (): 2011 — настоящее время

См. также

Примечания

Ссылки 

Появились в 1950 году в США
Техас
Компании Остина (Техас)
Система Техасского университета